Ekdikios oder Ecdicius ist der Name folgender Personen:

 Ekdikios (Präfekt) († nach 363), Rhetor, Präfekt von Ägypten 
 Ecdicius (Freund des Edobich) († nach 411), gallorömischer Mörder von Edobich
 Ecdicius († nach 475), gallorömischer Aristokrat und Heermeister
 Ekdikios (Vater des Theon) (Ende des 5. Jahrhunderts), Rhetor, Lehrer von Damaskios